Sint Anthonygasthuis (Bolsward)
Sint Anthonygasthuis (Groningen)
Oud Sint Anthonygasthuis in Leeuwarden
Nieuw Sint Anthonygasthuis in Leeuwarden
Sint Anthoniegasthuis (Utrecht)